Tildio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Blas de Copudas, ort, Zacatecas, Ojocaliente, 
 Tildío, ort, Delstaten Mexiko, Polotitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar